Kaceli ist der Familienname folgender Personen:

 Kevi Kaceli (* 1995), albanischer Tennisspieler
 Sadik Kaceli (1914–2000), albanischer Maler